Носорог — многозначное слово.

Фауна 
 Носороговые (Носороги) — семейство непарнокопытных млекопитающих
 Белый носорог
 Индийский носорог
 Суматранский носорог
 Чёрный носорог
 Шерстистый носорог
 Яванский носорог
 
 Тупик-носорог
 Акула-носорог
 Жук-носорог обыкновенный

В культуре 
 «Носорог» — гравюра Альбрехта Дюрера.
 Носорог — суперзлодей и враг Человека-Паука во вселенной Marvel Comics.
 «Носорог» — пьеса Эжена Ионеско.
 «Носорог» — российский литературный журнал и одноимённое издательство (издаётся с 2014).
 «Носорог» — украинский художественный фильм режиссёра Олега Сенцова.

Техника 
 «Носорог» — бронетранспортёр в вымышленной вселенной Warhammer 40,000.
 «Носорог» («Насхорн») — германская самоходная артиллерийская установка периода Второй мировой войны.
 «Носорог» — проект советских больших десантных кораблей.

См. также 
 Райно
 Рино (значения)